Canedo (Ribeira de Pena) — freguesia no concelho de Ribeira de Pena, Portugal
Canedo (Mealhada) - Freguesia: Pampilhosa; Conselho da Mealhada; Portugal
Canedo (Santa Maria da Feira) — freguesia no concelho de Santa Maria da Feira; Portugal
Canedo de Basto (Celorico de Basto) - freguesia no concelho de Celorico de Basto; Portugal
Canedo Futebol Clube — futebol clube no concelho de Canedo
Senador Canedo, em Goiás

Desambiguações de topônimos